André Debry, était l'un des neuf derniers "poilus" de la Première Guerre mondiale (1898-2005) ;
 Jean Antoine Debry, personnage de la Révolution française (1760-1834) ;
 Jean Théodore Debry, graveur et libraire belge (1561-1623) ;
 Théodore de Bry, graveur et libraire belge (1528-1598).

Homonymie de patronyme